Contea di Leon o Leon County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Leon – Florida
 Contea di Leon – Texas